Verdrag van Lissabon (1667), over een militair bondgenootschap tussen Portugal en Frankrijk
Vrede van Lissabon (1668), vredesverdrag tussen Portugal en Spanje
Verdrag van Lissabon (1859), tussen Nederland en Portugal over koloniale grenzen op Timor en de Solorarchipel
Verdrag van Lissabon (1864), tussen Portugal en Spanje over grensbepalingen tussen de twee landen
 Verdrag van Lissabon (1958), over geografische aanduidingen in productnamen
 Verdrag van Lissabon (1980), overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje over Gibraltar
 Verdrag van Lissabon (2007), dat de verdragen van Rome en Maastricht amendeert en aldus in de plaats kwam van de afgewezen Grondwet voor de EU
 Strategie van Lissabon (geen formeel verdrag), een actie- en ontwikkelingsplan van de Europese Unie